Jean-Jacques Benoît Gonneau (1760-1829), homme politique français.
Marie Anne Thérèse Ombline Gonneau-Montbrun, dite Madame Desbassayns (1755-1846), propriétaire foncière de l'île de La Réunion.
Vincent Gonneau (1986-), pilote automobile français.